Solnetxni (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Solnetxni (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia